Burgi of Bürgi kan verwijzen naar:

Burgui, Spaanse gemeente in Navarra

Personen
Caspar Bürgi, kok
Jeanot Bürgi, beeldhouwer
Jost Bürgi, Zwitsers klokkenmaker
Urs Bürgi, Zwitsers politicus